T.Mori se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Tamezo Mori botanist 
 Tamezô Mori